Empresa offshore, ou empresa extraterritorial — contas e empresas abertas em paraísos fiscais
 Deslocalização industrial — modelo de realocação de processos de negócio de um país para outro
 SBM Offshore — grupo empresarial dos Países Baixos
 Plataforma petrolífera marítima — estrutura fixa ou flutuante (ancorada), instalada em solo marinho, para exploração de hidrocarbonetos
 Vento terrestre — aquele vento que sopra da terra para o mar
 Offshore (novela) — romance da escritora britânica Penelope Fitzgerald
 Offshore (canção) — do compositor e produtor musical britânico Chicane

Ver também 
 Extraterritorial

Desambiguação